Wapen van Zevenhuizen-Moerkapelle
 Wapen van Zevenhuizen (Westerkwartier)
 Wapen van Zevenhuizen (Zuidplas)